Beauchemin est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
Jean Girardot de Nozeroy, sieur de Beauchemin (v.1584-1651) ; historien, intendant des armées et co gouverneur de la Franche-Comté durant la guerre de Dix Ans.
Nérée Beauchemin (1850-1931) est un écrivain canadien.
 Micheline Beauchemin (1929-2009) est une artiste pluridisciplinaire canadienne.
 Yves Beauchemin (1941-) est un écrivain canadien.
 Serge Beauchemin (1942-) est un preneur de son canadien.
 Serge Beauchemin (1947-) est un photographe canadien.
 Jacques Beauchemin (1955-) est un sociologue, professeur à l'Université du Québec à Montréal.
 Jean-François Beauchemin (1960-) est un écrivain canadien.
 François Beauchemin (1980-) est un joueur de la Ligue nationale de hockey.
 François Beauchemin (1996-) est un joueur québécois de hockey sur glace.

Toponyme 
 Beauchemin (Haute-Marne), commune française du département de la Haute-Marne, en région Champagne-Ardenne.
 Beauchemin (Jura), hameau de la commune française de Chemin dans le département du Jura, en région Franche-Comté.

Autre
 Beauchemin (éditeur), maison d'édition canadienne.

Voir aussi

Homonymie de patronyme